Babar kan syfta på följande:

 Babar, en fiktiv elefant i en serie barnböcker av Jean och Laurent de Brunhoff
 Babar (TV-serie), en TV-serie
 Babar – elefanternas konung, en animerad film
 Babar och hans vänner, en animerad film

 Babar (ort i Algeriet)
  Pulau Babar, ö, Moluckerna, Indonesien